Name Gottes steht für
JHWH
99 Namen Gottes
Nombre de Dios